Fred Wampler ist der Name folgender Personen:

* Fred Wampler (Politiker) (1909–1999), US-amerikanischer Politiker
 Fred Wampler (Golfspieler) (1923–1985), US-amerikanischer Golfspieler